Фриц Ханс Эрих Схурман (; 25 июня 1898, Неймеген, Нидерланды — 23 сентября 1972, Дурбан, ЮАР) — нидерландский композитор и дирижёр.

С 1931 г. руководил Хаарлемским оркестром, в 1938—1949 гг. главный дирижёр гаагского Резиденц-оркестра. Дирижировал, в частности, первым большим гала-концертом оркестра 27 мая 1948 г. В 1949 г. эмигрировал в Южную Африку. Из сочинений Схурмана наибольшую известность получили несколько песен и романсов.

Примечания

Ссылки 

Дирижёры Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов